Дашбулаг — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Дашбулаг (до 2004 г. — Горельск) — село в Кедабекском районе.
 Дашбулаг — село в Кельбаджарском районе.
 Дашбулаг — село в Шамкирского района.
 Дашбулаг — село в Шекинском районе.

Нагорный Карабах 
 Дашбулаг — село в Асеранском районе.